Pearl (perla in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Pearl – film del 2022 diretto da Ti West

Geografia
Stati Uniti d'America
 Pearl – città della Contea di Pike, Illinois
 Pearl – comunità della Contea di Dickinson, Kansas
 Pearl – città della Contea di Rankin, Mississippi

Letteratura
 Pearl – antico poema inglese in versi del XIV secolo.
 Pearl – romanzo del 1922 di Israel Joshua Singer.

Musica
 Pearl – album discografico di Janis Joplin del 1971

Onomastica
 Pearl – variante del nome proprio di persona italiano Perla

Televisione
 Pearl – miniserie televisiva statunitense del 1978
 Pearl – serie televisiva statunitense della stagione 1996-1997

Altro
 Pearl – personaggio della serie televisiva La sirenetta - Le nuove avventure marine di Ariel
 Pearl – personaggio del manga ed anime One Piece
 Pearl – azienda giapponese che produce strumenti a percussione
 Harold Pearl – illustratore britannico

Pagine correlate
 The Pearl
 Perle